KN je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Grenlandijo.
 Kühne & Nagel

Glej tudi 

Kratice